Der Chevrolet Cruze (interne Typbezeichnung J300) ist ein Pkw-Modell des Automobilherstellers General Motors, der zu der Kompaktklasse gezählt wird.

Modellhistorie und Karosserievarianten 
Auf der Automobil-Ausstellung Mondial de l’Automobile im  wurde der Cruze als Nachfolger der Modelle Chevrolet Nubira (Europa/Asien) und Chevrolet Cobalt (USA/Kanada) vorgestellt. In Südkorea kam das Fahrzeug Ende  unter der Bezeichnung Daewoo Lacetti auf den Markt, in Europa wurde der Cruze ab  angeboten. In Australien kam der Wagen 2009 unter der Bezeichnung Holden Cruze auf den Markt und ersetzte den Holden Astra.

Schon zuvor wurde auf bestimmten Märkten der Subaru Justy als Chevrolet Cruze vermarktet.

In den USA war die Markteinführung zunächst für  anvisiert, diese erfolgte auf Grund der Konsolidierungschwierigkeiten von General Motors zu dieser Zeit jedoch erst 2011. Die Versionen für USA und Kanada wurden in Lordstown gefertigt.

Zwei Jahre nach der Vorstellung der Stufenhecklimousine wurde im  auf der Mondial de l’Automobile in Paris die fünftürige Schrägheckvariante als seriennahes Konzeptfahrzeug vorgestellt, die Serienversion wurde ab  in Europa verkauft. Eine Kombiversion namens Cruze Station Wagon kam am  auf den Markt. Formal erstmals öffentlich gezeigt wurde die Kombivariante auf dem Genfer Auto-Salon 2012.

Modellpflege 
Auf der Busan Motor Show wurde formal Mitte 2012 ein erstes Facelift für den Chevrolet Cruze präsentiert. Mit Einführung des Kombis wurden die Stufen- und Schrägheckversionen des Cruze im September 2012 einer Modellpflege unterzogen, was an einer neu designten Frontschürze erkennbar ist.

Nach einem zweiten Facelift wurde das Fahrzeug in China ab Herbst 2014 als Chevrolet Cruze Classic verkauft.

Im Jahr 2015 erhielt das Modell ein drittes Facelift, in Nordamerika wurde das Fahrzeug als Chevrolet Cruze Limited ein weiteres Modelljahr, hauptsächlich für das Flottengeschäft bestimmt, verkauft.

Design 
Das Design von Taewan Kim orientiert sich mehr an amerikanischen Modellen des Herstellers wie zum Beispiel am Chevrolet Malibu. Die Frontpartie ist kantig gestaltet und verfügt über den für Chevrolet typischen, zweigeteilten Kühlergrill mit einem größeren Markenemblem. Die Seitenansicht ist durch eine Lichtkante oberhalb der Türgriffe und ein angedeutetes drittes Fenster geprägt. Die Heckansicht wird durch rundliche, zweigeteilte Leuchten und eine Chromleiste gegliedert. Im Innenraum wird das Twin-Cockpit-Prinzip angewendet, bei dem eine breite Mittelkonsole die Bereiche für Fahrer und Beifahrer festlegt.

Ausstattung 

Für den Cruze standen drei verschiedene Ausstattungsvarianten zur Verfügung, die an verschiedene Motorisierungen gebunden waren. Das Basismodell LS verfügte über ein ABS, eine elektronische Stabilitätskontrolle mit Traktionskontrolle sowie Front-, Seiten- und Kopfairbags vorn. Weiterhin gab es eine Servolenkung, eine elektronische Wegfahrsperre, ein CD-Radio, elektrische Fensterheber vorne sowie höhenverstellbare Fahrer- und Beifahrersitze. Darüber rangierte die LT-Version und die wiederum höherwertige Ausstattung namens LTZ. Je nach Modell gab es wahlweise ein sprachgesteuertes DVD-Navigationssystem mit 7,0-Zoll-Farbbildschirm oder CD-Radio-Anlagen mit USB-Anschluss, vier oder sechs Lautsprechern und Festplattenspeicher sowie Parksensoren und Klimaautomatik. Der Grundpreis für das Basismodell mit 1,6-Liter-Ottomotor betrug 14.990 Euro, der Grundpreis für das Spitzenmodell SW 2.0 TD AT6 betrug 27.490 Euro.

Sondermodelle 
Auf der IAA 2009 wurde der Cruze Irmscher Edition auf Basis der LT-Ausstattung vorgestellt. Dieser wurde gemeinsam mit Irmscher entwickelt und verfügt über 18-Zoll-Leichtmetallräder, eine Fahrwerkstieferlegung, Einstiegsleisten mit Irmscher-Schriftzug und eine Edelstahl-Auspuffblende.

Später wurde die Irmscher Edition von dem Sondermodell Cruze SportsLine abgelöst. Dieses umfasst einen ähnlichen Umfang. Die SportsLine Version war auch für andere Chevrolet Modelle erhältlich, wie Spark, Aveo, Orlando und Captiva.

Verkaufszahlen 
Der Chevrolet Cruze wurde 2011 weltweit 704.691 Mal verkauft. Damit ist er mit deutlichem Vorsprung das meistverkaufte Modell von General Motors. Die größten Anteile entfallen dabei auf die USA mit 230.000 und China mit 220.000 Fahrzeugen. Weitere größere Erfolge gab es in Russland mit 38.000 (Rang 18), Kanada mit 34.000 (Rang 11) und Südkorea mit 27.000 Fahrzeugen (Rang 17). In Australien wurden als Holden Cruze knapp 34.000 Fahrzeuge verkauft (Rang 5). Die aktuellen Verkaufszahlen liegen laut Chevrolet Deutschland (Stand Juni 2012) weltweit bei über 1,3 Millionen Fahrzeugen.

Motorsport 

Ab 2009 setzte das Chevrolet-Werksteam RML Group eine Super-2000-Rennversion des Cruze in der Tourenwagen-Weltmeisterschaft ein. Der Cruze löste damit den Lacetti ab, welcher ab 2005 im Einsatz war. Angetrieben wird der Cruze von einem 2,0-l-Vierzylindermotor mit einer maximalen Leistung von 209 kW (284 PS) bei 8500 min−1 und einem maximalen Drehmoment von 260 Nm bei 5800 min−1.

Technik 
Das knapp 4,60 Meter lange Fahrzeug (4,68 Meter als Kombi) mit Platz für fünf Personen basiert auf der Delta-II-Plattform von GM, die beispielsweise beim Opel Astra J Verwendung findet. Gebaut wird der von internationalen Ingenieuren entwickelte Wagen weltweit in verschiedenen GM-Werken.

Als Motorisierungen wurden in Europa zunächst zwei Otto- und zwei Dieselmotoren angeboten. Der 1,6-Liter-Basismotor leistet maximal 91 kW (124 PS) und der größere 1,8-Liter-Motor maximal 104 kW (141 PS). Beide verfügen über eine variable Ventilsteuerung. Bei den Dieselmotoren handelt es sich um einen 2,0-Liter-Common-Rail-Motor in den Leistungsstufen 92 kW (125 PS) oder 110 kW (150 PS).

Anfang 2011 wurden die beiden Dieselmotoren durch die neuere Version des 2,0-Liter-Common-Rail-Motors mit einer maximalen Leistung von 120 kW (163 PS) ersetzt. Die Kraftübertragung erfolgte bis dahin entweder durch ein manuelles Fünfganggetriebe oder ein neu entwickeltes Sechsstufen-Automatikgetriebe. Bei diesem Motor wie auch bei allen weiteren Motorisierungen bis auf das 75 kW (100 PS)-Basismodell kommt ein neues manuelles Sechsganggetriebe zum Einsatz. Auf ausländischen Märkten werden nach wie vor die 1,6- und 1,8-Liter-Modelle älterer Bauart und mit Fünfganggetriebe angeboten. Das Sechsstufen-Automatikgetriebe wurde beibehalten.
Ab Februar 2012 kamen die ersten Fahrzeuge mit Start-Stopp-Automatik in den Handel.

Seit der Einführung des Kombis wurde für alle Karosserievarianten auch ein 1,4-Liter-Turbo-Ottomotor mit 103 kW (140 PS) angeboten.

Technische Daten 

Werte in eckigen Klammern gelten für Modelle mit Automatikgetriebe

Zulassungszahlen 
In der Bundesrepublik Deutschland wurden zwischen 2009 und 2015 insgesamt 20.524 Cruze der ersten Generation neu zugelassen. Mit 6.374 Einheiten war 2012 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website

Fahrzeug der Kompaktklasse
Limousine
Kombilimousine
Kombi